Rafael Nadal era il detentore del titolo da due anni e si è riconfermato battendo in finale Kei Nishikori con il punteggio di 6–3, 6–2.

Teste di serie 
Le prime otto teste di serie ricevono un bye per il secondo turno.

  Rafael Nadal (campione)
  Marin Čilić (quarti di finale)
  Alexander Zverev (semifinale)
  Grigor Dimitrov (semifinale)
  Dominic Thiem (quarti di finale)
  David Goffin (quarti di finale)
  Lucas Pouille (secondo turno)
  Pablo Carreño Busta (ritirato)

 Novak Đoković (terzo turno)
 Diego Sebastián Schwartzman (secondo turno)
 Roberto Bautista Agut (terzo turno)
 Tomáš Berdych (primo turno)
 Fabio Fognini (secondo turno)
 Milos Raonic (terzo turno, ritirato)
 Albert Ramos-Viñolas (secondo turno)
 Adrian Mannarino (primo turno)

Qualificati 

  Andreas Seppi (terzo turno)
  Marco Cecchinato (secondo turno)
  Dušan Lajović (primo turno)
  Stefanos Tsitsipas (secondo turno)

 Pierre-Hugues Herbert (secondo turno) 
 Il'ja Ivaška (primo turno) 
 Jérémy Chardy (primo turno)

Lucky loser 

  Mirza Bašić (primo turno)
  Guillermo García López (secondo turno)

 Florian Mayer (primo turno)

Wildcard 

  Félix Auger-Aliassime (primo turno)
  Lucas Catarina (primo turno)

 Thanasi Kokkinakis (primo turno)
 Gilles Simon (secondo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Monte Carlo Masters 2018